Bad Liar – singolo di Selena Gomez del 2017
Bad Liar – singolo degli Imagine Dragons del 2018